Falanga ist 

 der Name des Symbols des polnischen Nationalradikales Lagers (ONR-Falanga)
 die Bezeichnung einer sowjetischen Panzerabwehrrakete, siehe 2K8 Falanga

Falanga ist der Familienname folgender Personen:

 Gianluca Falanga (* 1977), deutsch-italienischer Historiker und Publizist 
 Tony Falanga, amerikanischer Kontrabassist
 Vincenzo Falanga (1917–1997), italienischer Schauspieler